En demokrat kan betyde flere ting:

 En tilhænger af demokrati
 En tilhænger af en organisation med et tilsvarende navn, f.eks.:
Demokraterne (grønlandsk parti)
Demokratisk Alliance (Angola)
Demokratisk-liberale Parti (Rumænien)
Demokratiske parti (USA)
Demokratiske Union
Europæiske demokrater
Det Europæiske Demokratiske Parti
Japans Demokratiske Parti

Se også
Demokraterne